Дональд Уорд Престон (; 21 сентября 1932 года) — американский композитор, аранжировщик, джазовый и рок-н-ролльный музыкант, известный своим участием в группе Фрэнка Заппы The Mothers of Invention в 1966—1970, а также с лета по декабрь 1971 и в 1974 году.

Биография 
Родился в Детройте в семье музыкантов. Начал заниматься музыкой в раннем возрасте. Его отец работал композитором для Детройтского симфонического оркестра.

В 1948 году Престон пошёл в армию. Служил в Триесте, Италия. В начале 1950-х годов Престон, вернувшись из армии, познакомился с пианистом . Он также играл с Элвином Джонсом и другими музыкантами в кафе «West End Cafe», где два раза в неделю  джемовал вместе с бас-гитаристом и братом Элвина Джексона Милтом Джексоном.

В 1957 году Престон переехал в Лос-Анджелес, где познакомился с пианистом Полом Блеем, бас-гитаристом Чарли Хейденом и другими, которые придерживались иного стиля исполнения джаза.

Дон Престон наиболее известен своим долгим сотрудничеством с Фрэнком Заппой, в качестве клавишника оригинального состава The Mothers of Invention c 1966 года. Он выступал и записывался с Заппой вплоть до 1974 года. За это время Престон успел побыть музыкальным продюсером Мередит Монк (с которой он ранее жил в одном доме) и приступить к экспериментам и записям в области электронной музыки.

Является одним из основателей The Grandmothers, с которой до сих пор выступает; провёл ряд больших турне в 2000 и в конце 2011 годах. В 2001 и 2002 годах Престон был приглашённым клавишником на шоу трибьют-группы Project/Object, исполнявшей кавер-версии песен Заппы (также при участии других музыкантов игравших с Заппой —  и Наполеона Мерфи Брока).

Престон играл и записывался с такими музыкантами как Джон Леннон, Питер Эрскин и Джон Картер. Также на его счету около 20 фильмов и 14 постановок. Является лауреатом многочисленных премий. Выступал вместе с Лос-Анджелесским филармоническим и Лондонским филармоническим оркестрами. Известный джазовый кларнетист и композитор Джон Картер назвал Дона Престона «отцом современного синтезатора».

Дон выступал с такими артистами, как Фрэнк Заппа, Лу Роулс, Эл Джерро, Нэт Кинг Коул, , Джонни Рэй, , Конни Фрэнсис, , Элвин Джонс, Чарли Хейден, , Пол Блей, , , , Лео Сейер, Чарльз Ллойд, Нельсон Риддл, ,  ( и  из группы The Turtles) , , Мередит Монк, , , Джон Леннон и Йоко Оно.

Дон Престон не имеет никакого отношения к , который в 1970 году участвовал в записи альбомов Джо Кокера и Леона Рассела. Но тем не менее он признался, что несколько лет назад ошибочно получил гонорар, предназначавшийся его тёзке.

В 2002 году Престон объединился с бывшими музыкантами The Mothers, Роем Эстрадой и Наполеоном Мерфи Броком, а также с гитаристом Кеном Россером и барабанщиком/перкуссионистом Кристофером Гарсия; так была создана группа The Grandmothers.

Они выступали на многочисленных концертах и фестивалях по всей Америке, Канаде и Европе, в том числе в Австрии, Бельгии, Хорватии, Чехии, Дании, Англии, Германии, Голландии, Италии, Норвегии и в Швейцарии. (В 2005 году гитарист Мирослав Тадич заменил в составе Кена Россера). Гитарист / басист Робби Мангано заменил Мирослава Тадича в турах The Grandmothers в 2009 и 2010 годах. В то же время Том Фаулер заменил на басу Роя Эстраду. Недавно Престон преподавал в Корнеллском, Гарвардском, Йельском, Сара-Лоуренском университетах, а также в университетах Аризоны и Белфаста.

В 2010 году Престон вместе со своим коллегой Банком Гарднером начал сотрудничество с гитаристом/композитором  и лейблом Zonic Entertainment. Первым релизом на этом лейбле стали автобиография The Don Preston Story и альбом Colliding Galaxies, выдержанный в стиле электронной музыки. В то же время Дон Престон и Банк Гарднер начали гастролировать с концертной программой «Don & Bunk Show», с которой отыграли два тура в восточной части США.

Дискография 
 1992: Dom De Wilde speaks интервью
 1993: Vile Foamy Ectoplasm
 1994: Who Could Imagine Grandmothers
 1997: Hear Me Out
 2001: Io Landscapes
 2001: Corpus Transfixum
 2001: Music from Blood Diner & other films
 2001: Transformation jazz trio
 2002: Transcendence
 2004: Aysymetrical Construct
 2005: Tetragrammaton
 2009: 26 Pieces For Piano & Violin совместно с Харри Скорзо
 2010: Colliding Galaxys (Zonic Entertainment)
 2011: Escape From 12/2012 совместно с перкуссионистом Андреа Сетаззо
В качестве актёра:
 1944: Forbidden Island
 1969: Ogo Moto
 1970: 200 Motels
 1971: Wraith In The Photograph
 1974: Sinister Flesh
С проектом Don Preston Trio
 2001: Transformation — Don Preston

С проектом Don Preston’s The Akashic Ensemble
 2003: Inner Realities Of Evolution

Под названием The Don & Bunk Show
 2000: Necessity Is... — The Don & Bunk Show
 2002: Joined At The Hip — The Don & Bunk Show

С Frank Zappa/Mothers Of Invention/The Mothers
 1967: Absolutely Free
 1968: We’re Only in It for the Money
 1968: Cruising with Ruben & the Jets
 1969: Mothermania
 1969: Uncle Meat
 1970: Burnt Weeny Sandwich
 1970: Weasels Ripped My Flesh
 1971: Fillmore East - June 1971
 1972: Just Another Band From L.A.
 1972: Waka/Jawaka
 1972: The Grand Wazoo
 1974: Roxy & Elsewhere
 1985: The Old Masters Box One Mystery Disc
 1986: The Old Masters Box Two Mystery Disc
 1988: You Can't Do That On Stage Anymore Sampler
 1988: You Can't Do That on Stage Anymore, Vol. 1
 1989: You Can't Do That on Stage Anymore, Vol. 3
 1991: You Can't Do That on Stage Anymore, Vol. 4
 1992: You Can't Do That on Stage Anymore, Vol. 5
 1992: You Can't Do That on Stage Anymore, Vol. 6
 1992: Playground Psychotics
 1993: Ahead Of Their Time
 1996: The Lost Episodes
 2004: QuAUDIOPHILIAc
 1991: Beat the Boots: The Ark
 1991: Beat the Boots: Unmitigated Audacity
 1991: Beat the Boots: 'Tis The Season To Be Jelly
 1992: Beat the Boots II: Electric Aunt Jemima
 1992: Beat the Boots II: Swiss Cheese / Fire!
 1992: Beat the Boots II: Our Man In Nirvana

С The Grandmothers
 1981: The Grandmothers
 1982: Looking Up Granny's Dress
 1983: Fan Club Talk Lp
 1994: Who Could Imagine
 2001: Eating The Astoria
 2001: 20 Year Anthology of the Grandmothers
 2001: The Eternal Question
 2003: A Grande Mothers Night At The Gewandhaus with Napoleon Murphy Brock and Roy Estrada

В качестве сессионного музыканта
 1969: Trout Mask Replica — Captain Beefheart & His Magic Band
 1969: Permanent Damage — The GTOs
 1971: The Visit — Bob Smith
 1971: Escalator Over The Hill — Carla Bley/Paul Haines
 1972: Some Time in New York City — John Lennon
 1972: The Phlorescent Leech & Eddie — Flo & Eddie
 1972: Geronimo Black — Geronimo Black
 1974: Satin Doll — Bobbi Humphrey
 1979: Eskimo — The Residents
 19??: Versions — Robby Krieger
 19??: Robby Krieger — Robby Krieger
 1979: Apocalypse Now — Soundtrack
 1982: «Music from the 21st Century» — сборник электронной музыки
 1985: Alien — Michael Mantler
 1987: Dance Of The Love Ghost — John Carter
 1987: Live — Michael Mantler/Nick Mason
 1988: Shadows On A Wall — John Carter
 1989: Comin' On — Bobby Bradford/John Carter Quintet
 1988: Shadows On A Wall — John Carter/Bobby Bradford
 1989: Ivo — John Patitucci/Peter Erskine/Airto/Ivo Pearlman
 1989: Where Flamingos Fly — Gil Evans
 1989: Aurora — Peter Erskine/Buell Neidlinger
 1990: Fields — John Carter
 1992: Jefferson Airplane Loves You — Jefferson Airplane
 1991: Ono Box — Yoko Ono
 1993: 10 Most Wanted — Eugene Chadbourne
 1993: Snorks And Wheezes — Ant-Bee
 1993: The *#!%%? of Ant-Bee - Rarities vol.3 — Ant-Bee
 1994: The Bizarre German E.P. — Ant-Bee
 1994: With My Favorite "Vegetables" & Other Bizarre Muzik — Ant-Bee
 1994: Locked In A Dutch Coffeeshop — Eugene Chadbourne/Jimmy Carl Black
 1995: Who the fuck is Sandro Oliva — Sandro Oliva
 1996: The School of Understanding — Michael Mantler
 1997: Lunar Muzik — Ant-Bee
 1999: God Shave The Queen — The Muffin Men
 2003: On Time — Arthur Barrow
 2004: Heavy Lightning — Sandro Oliva
 2011: Beyond the holographic veil — J21
 2011: Electronic Church Muzik — Ant-Bee
 2013: «I'm Not An Atheist (Yet) Single» — Sixstep
 2013: «Hear No Evil» — Sixstep

Примечания 

Клавишники США
Музыканты прогрессивного рока
Музыканты в жанре электронной музыки
Музыканты The Mothers of Invention
Музыканты-электронщики США